МХК «Спартак» — молодёжная команда по хоккею с шайбой из города Москвы, играющая в Молодёжной хоккейной лиге. В ней выступают воспитанники ДЮСШ «Спартак», а также молодые хоккеисты выбранные на Драфте юниоров КХЛ. Обладатель Кубка Харламова сезона 2013/2014 годов и Кубка мира среди молодёжных клубных команд 2014 года.

История 
История команды началась одновременно с созданием молодёжной хоккейной лиги. После того, как лигой было принято решение переименовать молодёжные команды так, чтобы в них не было «двоек», указывающих на молодёжный состав команд, болельщикам предложили выбрать название из четырёх вариантов: «Гладиаторы», «Красно-белые», «Спартаковец» и «Спартак-Сокольники». Победу в голосовании одержал вариант «Спартаковец», однако пресс-атташе клуба Александр Малышев заявил, что окончательное название команды будет определено руководством. В итоге клуб стал называться МХК «Спартак». Главным тренером команды был назначен Александр Баринев.

Первый матч в дебютном сезоне 2009—2010 команда провела 07 сентября 2009 г. с командой «Чайка» (Нижний Новгород) и одержала победу со счётом 7-2. Первую шайбу за «красно-белых» забил Артём Воронин. В ходе чемпионата в команде сменился главный тренер. По итогам регулярного чемпионата команда заняла 14 место и не пробилась в плей-офф турнира. Лучшим бомбардиром и снайпером регулярного чемпионата стал Филипп Толузаков набравший 71 очко (39+32).

В середине сезона 2010—2011 команду возглавил Олег Браташ, который сменил на этом посту Дмитрия Гоголева. По итогам регулярного чемпионата команда заняла лишь 20 место и не попала в плей-офф турнира.

В сезоне 2011—2012 команда заняла 13 место в регулярном чемпионате и впервые попала в плей-офф МХЛ, однако, уже в четвертьфинале конференции, в пяти-матчевом противостоянии против череповецкого «Алмаза», «Спартак» уступил оппонентам в решающей игре и выбыл из соревнования.

В сезоне 2012—2013 «Спартак» выступил очень уверенно. Сначала команда под руководством Владимира Тюрикова заняла 5-е место в регулярном чемпионате, а затем, добралась до финала Кубка Харламова, по пути к которому были обыграны «Энергия» (Карловы Вары), «СКА-1946» (Санкт-Петербург), «Мамонты Югры» (Ханты-Мансийск). В финале «красно-белые» встретились с «Омскими Ястребами». В решающей седьмой встречи дело дошло до овертайма, где удача улыбнулась омичам 3-2. МХК «Спартак» стал серебряным призёром соревнований. По итогам сезона, игрок МХК «Спартак» Артём Воронин был признан самым ценным игроком плей-офф набрав 20 очков (10+10) в 20 матчах при показатели полезности «+8».

В сезоне 2013—2014 в команду вернулся Олег Браташ, под его руководством «спартаковцы» удачно начали чемпионат, одержав за месяц 10 побед подряд, а позже команда выдала ещё двухмесячную серию из 15 побед кряду. В этот же период команда столкнулась с финансовыми проблемами. По итогам регулярного чемпионата «красно-белые» заняли 9 место. В плей-офф были повержены «Химик» (Воскресенск), «Энергия» (Карловы Вары), «Алмаз» (Череповец), «Барс» (Казань). В финале МХК «Спартак» встретился с «Красной Армией» (Москва). В упорном противостояние победу одержали «красно-белые» победив в 7 матче серии 3-2. Победную шайбу забросил Илья Павлюков. Самым ценным игроком плей-офф был признан Арсений Хацей набравший 14 очков (11+3) в 23 матчах при показатели полезности «+10». Олег Браташ стал лучшим тренером сезона в МХЛ.

В ранге действующего Обладателя кубка Харламова «Спартак» выступил на Кубке мира среди молодёжных клубных команд, который проходил в Уфе в августе 2014-го года. У руля команды в очередной раз встал Владимир Тюриков. Команда не без труда добралась до финала, где встретилась с хозяевами турнира уфимским «Толпаром». В упорной борьбе по буллитам, красно-белые одержали победу 2-1. Победный буллит на счету Егора Юдова.

В сезоне 2014—2015 команда заняла 8-е место в регулярном чемпионате. По ходу сезона в команде сменился главный тренер, вместо Владимира Тюрикова команду возглавил Вадим Епанчинцев. В плей-офф «красно-белые» переиграли «Русских Витязей» (Чехов) и в следующей стадии встретились со своими оппонентами по прошлому финалу «Красной Армией» (Москва). Для выявления победителя потребовались все 5 матчей, по итогам которых сильнее оказались армейцы.

В сезоне 2015—2016 команду возглавил Алексей Ярушкин, но проработал не долго и на тренерском мостике его сменил Дмитрий Фролов, назначенный и. о. главного тренера. Команда не ровно проводила сезон и несмотря на серию из 11 побед подряд, завершила регулярный чемпионат на 12 месте. В плей-офф соперником стало «Динамо» из Санкт-Петербурга. Команды обменялись победами дома и в гостях, а в решающем 5 матче «динамовцы» оказались сильнее и выиграли эту серию.

В сезоне 2016—2017 в команду в качестве главного тренера вернулся Владимир Тюриков. Команда в связи с омоложением состава проводила чемпионат не стабильно, серия побед сменялась поражениями. Одно время «Спартаковцы» возглавляли западную конференцию, но не ровная игра не позволила команде успешно выступить и регулярный чемпионат завершили лишь на 12 месте. В плей-офф в соперники попался «Витязь», с силовой манерой игры которого, «красно-белые» не смогли справиться и вылетели в первом раунде.

Регулярный чемпионат сезона 2017—2018 у команды получился одним из лучших. «Красно-белые» с октября по декабрь выдали серию из 24 матчей в которых набирали очки, причём только в одном из них они уступили по буллитам. Михаил Шалагин по итогам «регулярки» вошёл в 10 лучших бомбардиров чемпионата и в 5 лучших снайперов. «Спартаковцы» по итогам «регулярки» заняли 4 место. В плей-офф соперниками команды были череповецкий «Алмаз», который смогли пройти в 3 матчах, а вот противопоставить питерскому «СКА-1946» ничего не удалось.

В сезоне 2018—2019 команда провела не очень уверенно, до самого конца чемпионата ведя борьбу за попадание в плей-офф, но 10 побед подряд в конце сезона помогли попасть в заветную «восьмёрку» на западе. Большой вклад в успехи коллектива внёс её лучший бомбардир Михаил Шалагин, который по итогам «регулярки» стал лучшим её снайпером и вторым бомбардиром, проведя при этом меньше игр, чем его конкуренты. В плей-офф «красно-белым» попался один из лидеров чемпионата в лице «Динамо» из Санкт-Петербурга. Что-то противопоставить команде из Петербурга не удалось, проиграв в 3 матчах серии.

Тренеры команды 
 Александр Баринев (до 27 октября 2009)
 Алексей Ткачук (27 октября 2009—27 ноября 2009)
 Дмитрий Гоголев (28 ноября 2009—5 января 2011)
 Олег Браташ (5 января 2011—21 августа 2012)
 Владимир Тюриков (: 2012—2013)
 Олег Браташ (2013—2014)
 Владимир Тюриков (2014—3 октября 2014)
 Вадим Епанчинцев (4 октября 2014—2015)
 Алексей Ярушкин (2015—16 октября 2015)
 Дмитрий Фролов (: 17 октября 2015—2016)
 Владимир Тюриков (2016—3 июня 2021)
 Александр Филиппов (24 июня 2021—13 ноября 2021)
 Аркадий Андреев (: 13 ноября 2021—30 апреля 2022)
 Филипп Метлюк — (22 июня 2022—)

Обладатели Кубка Харламова сезона 2013/2014 
Вратари: Шестёркин Игорь, Кондрашов Всеволод, Трушков Александр.

Защитники: Кулик Евгений, Сорокин Всеволод, Ермаков Андрей, Козловский Юрий, Неколенко Илья, Алексеев Сергей, Демидов Николай, Соловьёв Сергей, Пелевин Александр, Провольнев Владислав, Аблаев Кирилл.

Нападающие: Пешехонов Владимир, Крутиков Евгений, Кучерков Аркадий, Хацей Арсений, Павлюков Илья, Ипатов Вячеслав, Болдин Игорь, Ткачук Алексей, Неколенко Архип, Грецов Денис, Медведев Никита, Воробьёв Дмитрий, Клечкин Сергей, Лапшов Игорь, Юдов Егор, Батрак Артём.

Главный тренер — Браташ, Олег Владимирович

Старший тренер — Тюриков Владимир Вячеславович

Тренер — Епанчинцев, Вадим Сергеевич

Начальник команды — Заболотнев Павел Фёдорович

Обладатели Кубка мира среди молодёжных клубных команд 2014 
Вратари: Трушков Александр, Федотов Андрей, Калинин Кирилл.

Защитники: Алексеев Сергей, Аблаев Кирилл, Пелевин Александр, Провольнев Владислав, Морозов Сергей, Кулешов Артём, Сыроежкин Михаил, Ступников Артём.

Нападающие: Воробьёв Дмитрий, Павлюков Илья, Юдов Егор, Ткачук Алексей, Ипатов Вячеслав, Болдин Игорь, Клечкин Сергей, Соколов Никита, Лапшов Игорь, Жолобов Михаил, Шустров Юрий, Иванов Дмитрий, Первов Антон, Луговой Андрей.

Главный тренер — Тюриков Владимир Вячеславович

Тренер — Епанчинцев, Вадим Сергеевич

Начальник команды — Заболотнев Павел Фёдорович

Статистика и достижения 

Выступление в Плей-офф

2011-2012

1/4 финала: Алмаз (Череповец) 2-3 (2-4, 1-3, 3-0, 2-1 ОТ, 0-3)

2012-2013

1/8 финала: Энергия (Карловы Вары) 3-2 (4-2, 0-1, 2-3 ОТ, 4-1, 2-0)

1/4 финала: СКА-1946 (Санкт-Петербург) 3-0 (4-0, 5-0, 6-2)

1/2 финала: Мамонты Югры (Ханты-Мансийск) 3-2 (3-4 ОТ, 5-0, 2-1 ОТ, 1-2, 2-1 ОТ)

Финал: Омские Ястребы (Омск) 3-4 (0-2, 2-6, 4-2, 4-2, 1-0, 1-6, 2-3 ОТ)

2013-2014

1/16 финала: Химик (Воскресенск) 3-0 (6-1, 5-2, 3-1)

1/8 финала: Энергия (Карловы Вары) 3-1 (3-1, 2-1 ОТ, 1-3, 3-0)

1/4 финала: Алмаз (Череповец) 3-2 (3-2, 4-0, 3-4 ОТ, 2-5, 4-1)

1/2 финала: Барс (Казань) 3-1 (3-0, 0-1, 5-4 ОТ, 3-1)

Финал: Красная Армия (Москва) 4-3 (4-1, 0-7, 1-3, 4-3 ОТ, 2-0, 1-2 ОТ, 3-2)

2014-2015

1/16 финала: Русские Витязи (Чехов) 3-0 (3-2, 3-2, 5-1)

1/8 финала: Красная Армия (Москва) 2-3 (4-3, 2-1, 2-5, 2-3, 3-4)

2015-2016

1/8 финала: Динамо (Санкт-Петербург) 2-3 (1-4, 4-3, 3-2 ОТ, 2-3, 1-3)

2016-2017

1/8 финала: Русские Витязи (Чехов) 1-3 (1-5, 2-4, 1-0, 2-3 ОТ)

2017-2018

1/8 финала: Алмаз (Череповец) 3-0 (2-0, 4-1, 3-2)

1/4 финала: СКА-1946 (Санкт-Петербург) 0-3 (0-2, 2-4, 1-4)

2018-2019

1/8 финала: Динамо (Санкт-Петербург) 0-3 (1-4, 1-3, 2-3)

2019-2020

1/8 финала: СКА-1946 (Санкт-Петербург) 1-3 (1-2 Б, 2-1 Б, 0-4, 1-4)

2020-2021

1/8 финала: Красная Армия (Москва) 1-3 (2-1, 2-4, 3-4 Б, 1-2 ОТ)

2021-2022

1/8 финала: Красная Армия (Москва) 0-3 (0-3, 2-6, 2-5)

Выступление на Кубке мира среди молодёжных клубных команд 2014 г.

Групповой этап:

МХК «Спартак» — Мальмё Редхокс (Швеция) 2-3 Б

МХК «Спартак» — Ред Булл (Австрия) 3-4

МХК «Спартак» — ХК Рига (Латвия) 3-2 Б

МХК «Спартак» — Су-Сити Маскетирс (США) 4-3

Полуфинал

МХК «Спартак» — Динамо-Шинник (Белоруссия) 3-0

Финал

МХК «Спартак» — Толпар (Россия) 2-1 Б

«Клуб 100» 

Лучшие бомбардиры в сезонах

Национальные
  Обладатель кубка Харламова (2013/2014)
  Серебряный призёр МХЛ (2012/2013)
Международные
  Обладатель Кубка Мира среди молодёжных клубных команд (2014)
Межсезонные
  Победитель международного турнира памяти А. А. Костюченко (2014; 2015; 2018)
  Победитель турнира имени В. Мариничева (2017)
  Победитель международного турнира «Ступино-80» (2018)
  Победитель международного «Турнира четырёх» в Ташкенте (2019)
  Победитель кубка главы городского округа Ступино (2021; 2022)
  Традиционный турнир памяти лётчика-космонавта П. И. Беляева (2013)
  Международный турнир памяти А. А. Костюченко (2016; 2017)
  Кубок В. И. Васильева (2016; 2017)
  Кубок Губернатора Тульской области (2021)
  Традиционный турнир памяти лётчика-космонавта П. И. Беляева (2018)
  Кубок главы городского округа Ступино (2020)

См. также 
 Молодёжная хоккейная лига
 Спартак (хоккейный клуб, Москва)

Примечания 

Клубы МХЛ
Хоккейные клубы Москвы
Хоккейные клубы России
ХК «Спартак» Москва